В парному жіночому розряді тенісного турніру Odlum Brown Vancouver Open 2012, що відбувся в маках циклу ITF, Юлія Глушко і Олівія Роговська виграли титул, у фіналі перемігши пару Жаклін Како і Наталі Плускота з рахунком 6–4, 5–7, [10–7].

Кароліна Плішкова і Крістина Плішкова були чинними чемпіонками, але того року, натомість, брали участь у Citi Open 2012.

Сіяні пари 

 Менді Мінелла /  Савчук Ольга Миколаївна (Чвертьфінали, знялися)
 Алекса Ґлетч /  Марія Санчес (знялися)

 Джессіка Пегула /  Тейлор Таунсенд (півфінал) 
 Монік Адамчак /  Сандра Заневська (1-ше коло)

Основна сітка

Посилання 
 
 

Odlum Brown Vancouver Open